Поцелуй Иуды — сюжет из евангельской истории. Также может означать:

 «Поцелуй Иуды» — картина Караваджо.
 «Поцелуй Иуды» — американский фильм 1998 года.
 «Поцелуй Иуды» — американский фильм 2011 года.
 The Judas Kiss — песня (2008) группы Metallica.